Murguleț este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Scarlat Murguleț (n. 1831), maior român, comandant al Flotilei Române 
 Nicolae Murguleț (1924-1997), om politic și ministru român.

Nume de familie românești